Wintermond steht für:
 eine frühere Bezeichnung des Monats November
 eine deutsche Rock-Band, siehe Wintermond (Band)